Спутнік () — одна з гірських вершин на Далекому Сході Росії в Приамур'ї, на території Хабаровського краю.

Входить до числа найвищих піків гірської системи Сіхоте-Алінь, висота — 1805 метри над рівнем моря.

Розташована в південно — східній частині Хабаровського краю на північ від межі Приморського краю.

У напрямку на північний схід від гірської вершини Ко (близько 8 км).

Гора віддалена від населених пунктів. Територія біля підніжжя входить до реєстру безкоштовних «далекосхідних гектарів».

Примітки

Посилання 

  
Гірські вершини Сіхоте-Аліню
Хабаровський край